Nella Maria Bonora (1904-1990), actrice italienne ;
 Davide Bonora (1973- ), joueur italien de basket-ball ;
 Franck Bonora (1967- ), footballeur français ;
 René Bonora (1951-), footballeur cubain.